Az Ui LRT (우이신설선, ) könnyűmetró, a szöuli metró egyik vonala. A teljesen föld alatti vonal 11,4 km hosszú, 2017. szeptember 2-án adták át.

A vonalon Hyundai Rotem vonatok futnak, 18 szerelvény szolgálja ki az utasokat.

Állomások

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos honlap 

Szöuli metró